През зимата на 2005 г. се провежда поредното издание на Премиър лигата по снукър. Победител става Рони О'Съливан, който побеждава Стивън Хендри във винала с 6 - 0 фрейма. Това е втората поредна титла на О'Съливан, след успех през 2004 г.

Резултати

Групова фаза 
15 септември – Plymouth Pavilions
Дин Джънхуй 4 - 2 Джими Уайт
Рони О'Съливан 3 - 3 Стивън Хендри

22 септември – The Dome, Doncaster
Джими Уайт 3 - 3 Шон Мърфи
Стивън Магуайър 3 - 3 Дин Джънхуй

29 септември – The Anvil, Basingstoke
Стивън Хендри 3 - 3 Дин Джънхуй
Джими Уайт[ 4 - 2 Стив Дейвис

6 октомври – AECC, Aberdeen
Шон Мърфи 3 - 3 Дин Джънхуй
Стивън Хендри 4 - 2 Стив Дейвис

20 октомври – Assembly Rooms, Derby
Стивън Хендри]] 5 – 1 Джими Уайт
Рони О'Съливан 6 - 0 Стивън Магуайър

27 октомври – Fairfield Halls, Croydon
Шон Мърфи 4 - 2 Стивън Магуайър
Рони О'Съливан 5 - 1 Стив Дейвис

3 ноември – Grimsby Auditorium
Стив Дейвис 3 - 3 Шон Мърфи
Рони О'Съливан 5 - 1 Джими Уайт

10 ноември – Magnum Centre, Irvine
Стивън Хендри 4 - 2 Шон Мърфи
Джими Уайт 3 - 3 Стивън Магуайър

17 ноември – Glades Arena, Kidderminster
Стив Дейвис 4 - 2 Стивън Магуайър
Рони О'Съливан 3 - 3 Дин Джънхуй

24 ноември – St David's Hall, Cardiff
Стив Дейвис 4 - 2 Дин Джънхуй
Рони О'Съливан 5 - 1 Шон Мърфи
Стивън Магуайър 4 - 2 Стивън Хендри

Фаза на директна елиминация 

Премиър лига (снукър)